est la formule brute de plusieurs isomères.

 chrysène, numéro CAS 
 tétracène, numéro CAS 
 benzo[c]phénanthrène, numéro CAS